Янги Маргилан () — посёлок городского типа в Ферганской области Узбекистана. Подчинён администрации города Маргилана. В посёлке расположена железнодорожная станция Маргилан (на линии Ахунбабаева — Коканд).

Статус посёлка городского типа с 1947 года. До 1979 года носил название Станция Горчаково, а затем до 1995 г. —  Комсомольский.

В советское время в посёлке были построены трактороремонтный, деревообрабатывающий и гренажный заводы.

Население

Примечания 

Посёлки городского типа Ферганской области